Юмбер () — французская фамилия. Известные носители:
 Юмбер, Жан Жозеф Амабль (1755—1823) — французский бригадный генерал.
 Юмбер, Жан-Анри (1887—1967) — французский ботаник.
 Юмбер, Манон (род. 1989) — французская кёрлингистка.

См. также 
 Альберик де Юмбер (ум. 1218) — архиепископ Реймса.